Andròstenes de Tasos, almirall grec 
 Andròstenes de Cízic, oficial selèucida.
 Andròstenes de Corint, militar corinti.
 Andròstenes de Tessàlia, militar romà d'origen grec.
 Andròstenes d'Atenes, escultor atenenc